Il Norgesmesterskapet G19 2009 di calcio è stato la 57ª edizione del torneo. È iniziato il 20 aprile ed è terminato il 31 ottobre 2009. Il successo finale è andato al Rosenborg, che ha vinto per 3-1 la finale contro lo Stabæk, conquistando così la coppa per la terza volta nella sua storia.

Primo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 aprile 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 aprile 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 aprile 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 aprile 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 aprile 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 aprile 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 maggio 2009

Secondo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 maggio 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 maggio 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 maggio 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 maggio 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 maggio 2009

Terzo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 giugno 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 giugno 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 giugno 2009

Quarto turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 agosto 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 agosto 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 agosto 2009

Quarti di finale

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 settembre 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 settembre 2009

Semifinali

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 settembre 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 settembre 2009

Finale

Formazioni

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 2009
Edizioni della Norgesmesterskapet G19